

События 
 Консулы Гай Марций Рутил (плебей) и Гней Манлий Капитолин Империоз (патриций). Плебейские трибуны Марк Дуилий и Луций Менений.
 В Риме отпущение на волю рабов обложено значительной пошлиной. Процентная ставка ограничена половиной унции. Триумф Г. Марция за победу над привернатами. Г.Лициний Столон приговорён к штрафу.
 Армия Диона разбила армию Дионисия. Дион возвращается с отрядом наёмников на Сицилию, где его принимают как освободителя. Дион вступает в Сиракузы. Дионисий Младший бежит в Локры.
 357—354 — Тиран Сиракуз Дион.
 357/356 — Афинский архонт-эпоним Агафокл.
 Взятие македонянами Амфиполя, принадлежавшего Спарте.
 Восстание союза Византия, Хиоса, Родоса, Калхедона, Селимбрии, Коса и сатрапии Карии. Восстановление их независимости. Ификрат, помирившийся с Тимофеем, становится стратегом Афин в Союзнической войне.
 357—355 — Союзническая война. Распад второго Афинского морского союза.
Союзническая война Хиоса, Родоса, Византии, Калхедона, Селимбрии и других против Афин.

Хиос, Родос и Кос выходят из Афинского морского союза. Афинские стратеги Хабрий и Харес начинают осаду Хиоса. Гибель Хабрия. Осада снята. Союзники опустошают Лемнос, Имброс и осаждают Самос.
 Эвбея обращается за помощью к Афинам.

Харес отвоёвывает Херсонес Фракийский у царя одрисов Керсоблепта и принуждает его заключить договор с Афинами. Харидем опять переходит на афинскую службу.

 Филипп II Македонский осадил Амфиполь, Осаждённые послали в Афины посольство с просьбой о помощи, обещая перейти под власть Афин. Афиняне отказали в помощи городу, полагаясь на заверения Филиппа о передаче им Амфиполя после того, как он его захватит. Город был взят, но Филипп II не выполнил своего обещания. Это послужило началом первой войны Афин с Филиппом (до 346 г.). Филипп повёл войско в Халкидику и взял Пидну, а находившийся там афинский гарнизон отпустил в Афины. Он подарил Пидну Олинфу и занял золотые рудники Пангеи.
 Филипп вторгся в Фессалию, сверг тиранов Фер Ликофрона и Тисифона и вернул фессалийцам их вольность. Филипп женился на Олимпиаде, дочери Неоптолема II, царя Эпира.

Скончались 
 Афинский стратег Хабрий.

См. также

Примечания